Krausz László (1897–1981) tervezőmérnök, műszaki szakíró
 Krausz László (1923–2004) Kabos László színész, komikus eredeti neve